Dímitra Galaní () est une compositrice et chanteuse grecque, née en 1952 à Athènes. Ses chansons incluent la musique populaire et traditionnelle, le New Wave grec, ainsi que la musique de films.

Discographie
1971 Dímitra Galaní  (Δήμητρα Γαλάνη) 
1973 Dímitra Galaní 2  (Δήμητρα Γαλάνη)
1974 O kámpos  (Ο κάμπος)
1975 Leptoméries  (Λεπτομέρειες)
1978 M’ agapoúses thymáme  (Μ' αγαπούσες θυμάμαι)
1979 Ikónes  (Εικόνες)
1980 Ta tragoúdia tis chthesinís méras  (Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας)
1981 Kalí íne ki étsi  (Καλά είναι κι έτσι)
1982 Cheretismí   (Χαιρετισμοί)
1983 Atelíotos drómos  (Ατελείωτος δρόμος)
1984 Kanoniká  (Κανονικά)
1985 Mia vradiá me éna tragoúdi  (Μια βραδιά με ένα τραγούδι)
1985 Chánome yiatí remvázo  (Χάνομαι γιατί ρεμβάζω)
1986 Paichnídi yia dýo (Παιχνίδι για δύο)
1988 Ex epafís (Εξ επαφής)
1989 I parástasi archízi (Η παράσταση αρχίζει)
1990 Yia piáano ke foní (Για πιάνο και φωνή)
1991 Fos (Φως)
1992 M’ éna glykó anastenagmó (Μ’ ένα γλυκό αναστεναγμό)
1994 & 1996 I Dímitra Galaní sto Chárama 1&2 (Η Δήμητρα Γαλάνη στο Χάραμα 1&2)
1995 Anása i téchni tis kardiás (Ανάσα η τέχνη της καρδιάς)
1997 Ta chártina (Τα χάρτινα)
1998 Chorós me ti skiá mou (Χορός με τη σκιά μου)
1999 Na mínoun móno ta tragoúdia (Να μείνουν μόνο τα τραγούδια)
2001 Metá (Μετά)
2003 Tha to metaniósis (Θα το μετανιώσεις)
2004 Epí skinís (Επί σκηνής)
2004 To s’agapó borí (Το σ'αγαπώ μπορεί)
2007 Dáma koúpa (Ντάμα κούπα)
2009 Píxel (Πίξελ)

Chanteuse grecque du XXe siècle
Chanteuse grecque du XXIe siècle
Naissance en novembre 1952
Compositrice grecque